Rouffiac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rouffiac (Cantal) im Département Cantal
Rouffiac (Charente) im Département Charente
Rouffiac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
Rouffiac (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
Rouffiac-d’Aude im Département Aude
Rouffiac-des-Corbières im Département Aude
Rouffiac-Tolosan im Département Haute-Garonne
Plassac-Rouffiac im Département Charente